XPG steht für:
 Bahnhof Paris-Nord (IATA-Code)

xpg steht für:
 Phrygische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung